Graureiherkolonie steht für folgende Naturschutzgebiete:

 Graureiherkolonie im Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Graureiherkolonie bei Harsewinkel im Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Graureiherkolonie am Salzberg im Landkreis Main-Spessart, Bayern

Siehe auch:
 Vogelfreistätte Graureiherkolonie